Yordan Kirov Andreev (; Dobrich, Bulgaria; 12 de abril de 1939-Veliko Tarnovo, Bulgaria; 22 de febrero de 2008) fue un profesor, historiador y medievalista búlgaro.

Biografía 
Andreev nació el 12 de abril de 1939 en Dobrich, ciudad perteneciente en ese entonces a Rumania. En 1964 se licenció en Historia en la Universidad de Sofía. De 1966 a 1979 fue profesor asistente a tiempo completo de historia medieval búlgara en la Universidad de Veliko Tarnovo. En 1973 defendió su tesis doctoral y devinó en candidato de ciencias históricas. En 1987 defendió su tesis doctoral sobre "Bulgariia prez vtorata chetvurt na XIV v", con la que se doctoró en ciencias históricas. Ha sido profesor asociado desde 1979 y profesor desde 1990. Ha sido director del Departamento de Historia Medieval de Bulgaria desde 1980. En 1987-1991 fue vicedecano de la Facultad de Historia de la Universidad de Veliko Tarnovo. Murió el 22 de febrero de 2008 en Veliko Tarnovo.

Obras 

 Няколко въпроса около θρξπτός άνθρωηος в Първата българска държава ″ − ВПИ „Братя Кирил и Методий“, т. ІV, кн. 2, 1968/1969 г. 
 Идеята за обществено примирение в средновековна България. – ТрВТУКМ, т. 8. 1971, N.º 2, 19 – 62 
 Държава и църква в средновековна България. ТрВТУКМ, 1973, N.º 2, 371 – 395 
 Титулът „багрянороден“ на българските престолонаслед­ници през Втората българска държава. – В: Славистични проучвания, 1974, 305 – 312 
 Идеята за приемствеността на българската държава през Средновековието (XI-XIV в.). – ТрВТУКМ, т. 12.1976, N.º 3,17 – 37 
 Отношенията между България и Неаполитанското кралство през втората половина на XIV в. – ИП, 1978, N.º 4, 59 – 74 
 Някои хроно­логически бележки за царуването на Иван Асен II. – ТрВТУ, т. 15, 1979, 7 – 67 
 Селската война в България начело с Ивайло – изследване и проблеми. – В: 1300 години България. 1980, 88 – 115 
 Изследвания по българска история, (съветник) 1982, 283 с. 
 Цар Иван Асен IV (преди 1331 – 1350 г.). – ТрВТУ, т. 21, 1984, N.º 3, 41 – 90339. Семинариум по средновековна България. 2 изд. 1885, 173 с. 
 Третият поход на император Исак II Ангел през 1190 г. – ВИС, 1985, N.º 5, 26 – 41 
 Асимилаторската политика на османските завоеватели в Лудогорието. – В: Сб. материали за миналото на Разградския край. Т. 1. 1985, 3 – 118 
 Иван Александър и неговите синове от после­дната миниатюра на Манасиевата хроника. – Et. Bal., 1985, 39 – 47 
 Търново – държавен и църковен център на България през XII-XIV в. – В: История на В.Търново. Т. 1. 1986, 69 – 81 
 Българските ханове и царе VII-XIV в. Исторически хронол. справочник. 1988, 216 с. 
 Всекидневието на българите през XII-XIV в. 1992, 226 с. 
 Асимилаторската политика на османските завоеватели във Великотърновския край. (съветник) 1987, 155 с. 
 Царствуващият град Търнов. (съветник) 1985, 255 с. 
 България през втората четвърт на XIV в. (Цар Иван Асен IV, синът на цар Ив. Алек­сандър). (Автореферат) 1987, 27 с. 
 Една неизвестна влашка принцеса в двора на цар Ив. Александър. – В: Втори Международен конгрес по българистика. Т. 6. България през Средновековието. 1987, 638 – 650 
 Смъртта на цар Иван Шишман според историчес­ките извори и народната традиция. – Et. Bal., 1987, N.º 4, 56 – 72 
 Две бележки около личността на цар Иван Срацимир. – ГСУ-НЦИвД, т. 1. 1990, 115 – 121 
 Ранни турски нашествия в българските земи и смъртта на цар Иван Асен IV. – ТрВТУ, т. 25, N.º 3, 1992, 7 – 75 
 България през втората четвърт на XIV в. Цар Иван Асен IV – синът на Ив. Александър. 1993, 327 с. 
 Още веднъж за т. нар. „хранени хора“ в първобългарските надписи. – В: St. Protobulgarica, в чест на проф. В. Бешевлиев, 1993, 168 – 174 
 Сред­новековна Парория и манастирът на Григорий Синаит. – Епохи, 1993, N.º 2, 18 – 32 
 Кой е бил „багренородният“ цар Михаил от скалния манастир при с. Рояк, Провадийс­ко? – В: Търновска книжовна школа, т. 5. 1994, 441 – 453 
 Кой кой е в Средновековна България. Исторически справочник, (съветник) 1994, 400 с. 
 Курс лекции по история на Вто­рото българско царство. 1994, 246 с. 
 Парория в средновековната епоха и манастирът на Григорий Синаит. – Увертюри, 1995, N.º 1, 17 – 23 
 Българските ханове и царе. От хан Кубрат до цар Борис III. Исторически справочник, (съветник) 1996, 392 с. (2 изд. 2001) 
 Исто­рия. Книга за учителя за XI кл. (съветник) 1996, 280 с. 
 История на Второто бълг. царство. Лекции. 1996, 240 с. 
 Пропадането на българското царство и завладяването на Търново от турците. – ТрВТУ, т. 32, 1996, N.º 3, 11 -26 
 България и световната исто­рия. (състав.) 1998, 270 с. 
 Българските ханове и царе VII-XIV в. Историко-хронологичен справочник. 1998, 220 с. 
 Великите князе, царете и императорите на Русия, (съветник) 2001, 315 с. 
 Личности от Българското средновековие. 2001, 272 с. 
 Лятото на 1388 г. и тежкият жребий на цар Иван Шишман. – В: България, българите и техните съседи през вековете. 2001, 208 – 223.

Referencias 

Historiadores de Bulgaria
Alumnado de la Universidad de Sofía
Nacidos en Dobrich
Búlgaros del siglo XX